«Messy Little Raindrops» — другий студійний альбом британської поп-співачки Шеріл Коул. Реліз відбувся 29 жовтня 2010 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Шеріл Коул 

Альбоми Шеріл Коул